In 1950/51 werd het tweede kampioenschap gespeeld van de II. Division, de tweede hoogste voetbalklasse onder de Oberliga West en Oberliga Süd.

West

Groep 1

Groep 2

Süd

Duits competitievoetbal 1950/51
II. Division (voetbal Duitsland)